Три корабля Королевского флота носили название HMS Princess Amelia, принцессы Амелии, дочери Георга II, или следующей принцессы Амелии, дочери Георга III.  Еще один планировался, но отменен:

 HMS Princess Amelia — 80-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1693 как HMS Humber; переименован в HMS Princess Amelia в 1727; разобран в 1752.
 HMS Princess Amelia — 80-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1693 как HMS Norfolk; переименован в HMS Princess Amelia в 1755; разобран в 1757.
 HMS Princess Amelia — 80-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1757; передан таможне в 1788; продан в 1818.
 HMS Princess Amelia — планировался как 74-пушечный корабль 3 ранга. ; заложен в 1799 ; отменен в 1800.

См. также 
HMS Amelia
HMS Princess